La Morera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Morera (ort i Spanien), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 La Morera de Montsant (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar